Бугі-вугі — музика та імпровізаційна форма у джазі, один з найбільш ранніх видів негритянського блюзу на фортепіано.
 Бугі-вугі — парні свінгові танці, що виконується в однойменну або рок-н-рольну музику.